Иван Кочергин:
 Кочергин, Иван Андреевич (1908—2000) — инженер-геолог, лауреат Ленинской премии.
 Кочергин, Иван Васильевич (1935—2015) — советский борец классического стиля.
 Кочергин, Иван Георгиевич (1903—1980) — советский врач, организатор здравоохранения, учёный, педагог.